Nederland
 Nieuwe Ridderstraat, een straat in Amsterdam
 Ridderstraat (Alkmaar)
 Ridderstraat (Breda)
 Ridderstraat (Gameren)
 Ridderstraat (Haarlem)
 Ridderstraat (‘s-Hertogenbosch)
 Ridderstraat (Medemblik)
 Ridderstraat (Nijmegen)
 Ridderstraat (Sluis)
 Ridderstraat (Wouw)
 Ridderstraat (Woerden)
 Ridderstraat (Oosterhout)
 Ridderstraat (Zoelmond)

België
 Riddersstraat (Brugge)
 Riddersstraat (Brussel)
 Ridderstraat (Hasselt)
 Riddersstraat (Leuven)
Ridderstraat (Sint-Truiden)